Omloop Het Nieuwsblad for kvinder 2016 var den elvte udgave af Omloop Het Nieuwsblad for kvinder og blev holdt den 27. februar 2016. Løbet var en del af UCI internationale kalender for kvinder i 2016 og var klassificeret som kategori 1.1. Løbet blev vundet af den britiske Lizzie Deignan efter et soloudbrud. Chantal Blaak vandt spurten om andenpladsen foran Tiffany Cromwell.

Deltagende hold

Resultat

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

2016
Cykelløb i 2016